Чистополянский — посёлок в Нижнеилимском районе Иркутской области России. Входит в состав Видимского муниципального образования. Находится примерно в 66 км к западу от районного центра.

Население 

По данным Всероссийской переписи, в 2010 году в посёлке проживало 545 человек (270 мужчин и 275 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Нижнеилимского района